Diese Liste bietet eine Übersicht über die Aufgebote der teilnehmenden Mannschaften der U-21-Fußball-Europameisterschaft 2017 in Polen. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.

Legende

Gruppe A

England 
Trainer Adrian Boothroyd hat folgenden Spielerkader nominiert:

Polen 
Trainer Marcin Dorna hat folgenden Spielerkader nominiert:

Schweden 
Trainer Håkan Ericson hat folgenden Spielerkader nominiert:

Slowakei 
Trainer Pavel Hapal hat folgenden Spielerkader nominiert:

Gruppe B

Mazedonien 
Trainer Blagoja Milevski hat folgenden Spielerkader nominiert:

Portugal 
Trainer Rui Jorge hat folgenden Spielerkader nominiert:

Serbien 
Trainer Nenad Lalatović hat folgenden Spielerkader nominiert:

Spanien 
Trainer Albert Celades hat folgenden Spielerkader nominiert:

Gruppe C

Dänemark 
Trainer Niels Frederiksen hat folgenden Spielerkader nominiert:

Deutschland 
Trainer Stefan Kuntz hat folgenden Spielerkader nominiert:

Jonathan Tah wurde verletzungsbedingt vor Beginn des Turniers durch Waldemar Anton ersetzt.

Italien 
Trainer Luigi Di Biagio hat folgenden Spielerkader nominiert:

Tschechien 
Trainer Vítězslav Lavička hat folgenden Spielerkader nominiert:

Legionäre 
Von den insgesamt 276 Spielern, die für die Endrunde der U-21-Fußball-Europameisterschaft 2017 aufgeboten werden, sind 81 Spieler (29,3 %), die in der Saison 2016/17 nicht im eigenen Land spielten. Die meisten Legionäre stellen Serbien und die Slowakei, von denen insgesamt 13 der 23 Spieler im Ausland ihr Geld verdienen. Im Gegensatz dazu sind alle Spieler aus Italien im eigenen Land aktiv. Die meisten Legionäre sind in italienischen und englischen Vereinsmannschaften im Einsatz (11), gefolgt von Deutschland (9) sowie der Niederlande und der Schweiz (je 5).

Weblinks 
 Website der UEFA zur Europameisterschaft
 Mannschaftskader auf der Website der UEFA

Einzelnachweise 

Kader
Kaderliste